Valeria es un nombre de pila femenino. Es un nombre de origen latino y su significado es ‘sana’,‘valerosa’ y 'valiente'

 Mujeres romanas con ese nombre:
Valeria Maximila (en latín, Valeria Maximilla), la esposa del emperador Majencio.
Valeria Mesalina (Messalina, en latín), la tercera esposa del emperador Claudio.
Galeria Valeria, hija del emperador romano Diocleciano y esposa del emperador Galerio.
Santa Valeria, madre de San Gervasio y Protasio.
La ciudad romana de Valeria, municipio romano en la antigua Hispania.
Panonia Valeria, provincia romana en la diócesis de Panonia creada el año 298 d.C. por el emperador Diocleciano.
Legio XX Valeria Victrix (Vigésima «Valeria victoriosa»), una legión romana.
Vía Valeria, calzada romana entre Tibur y el lago Fucinus.

Toponimia 
Localidades que contienen en su nombre la palabra Valeria:
Valeria, localidad en el municipio de Las Valeras (Cuenca), España.
Valeria del Mar, localidad balnearia de la costa atlántica argentina.
Villa Valeria, localidad del departamento General Roca (Córdoba), Argentina.
Valeria, ciudad en el condado de Jasper (Iowa), EE. UU.

Antroponimia 
Personas o personajes que tienen a Valeria como parte de su nombre (orden alfabético del apellido):
María Valeria de Austria, cuarta de los cuatro hijos de la emperatriz Isabel de Baviera conocida por el diminutivo de Sissi;
Baroni, Valeria, una actriz, cantante y conductora argentina.
Bertuccelli, Valeria, actriz argentina de cine y televisión.
Bringas, Valeria, una modelo y actriz peruana.
Bruni Tedeschi, Valeria, actriz y directora de cine italiana.
Gastaldi Canton, Valeria, actriz y cantante de pop latino.
Golino, Valeria es una actriz de cine y televisión greco-italiana.
Lynch, Valeria, cantautora argentina, con varias intervenciones televisivas en su haber.
Mazza, Valeria Raquel, modelo y presentadora de televisión argentina.
Richards, Valeria, personaje ficticio de la editorial Marvel Comics.
Santa, Valeria, actriz colombiana de televisión, teatro y cine.
Silva Merea, Valeria es una nadadora peruana. Participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Astronomía 
(611) Valeria, un asteroide del cinturón de asteroides.
Valeria (cráter de Titania), nombre de un cráter de impacto en la superficie de Titania.

Televisión 
Valeria en la televisión:
Valeria (1987), telenovela argentina.
Valeria (1990), telenovela de Ecuador.
Valeria (2009), telenovela de Venevisión International grabada en Miami, EE. UU.
Valeria y Maximiliano (1991), telenovela mexicana - para la cadena Televisa.
Valeria (serie de televisión) (2020), serie web española original de Netflix.

Canción 

 Valicha, Valicha derivado de Valeria en quechua. Canción que pertenece al género huayno, compuesta por Miguel Ángel Hurtado Delgado, además desde 2006 se hizo popular con el intérprete de William Luna;
 Valeria, del grupo Junior Klan
 Valeria, del grupo Dvicio

Referencias 

Nombres femeninos